René Chambe
Ilda Chambe, basketteuse mozambicaine
François-Xavier Chambé, homme politique français